Yes California — американский , выступающий за отделение штата Калифорния от США. Основан 21 ноября 2016 года .

Организация агитирует за включение в список голосования 2018 года вопроса о проведении плебисцита по отделению Калифорнии от США. В январе 2017 года  дало согласие на организацию сбора подписей под петицией за вынесение вопроса на голосование. В апреле 2017 года организация прекратила свою кампанию, заявив, что предложение требует пересмотра.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Политика Калифорнии
2015 год в Калифорнии
2016 год в Калифорнии
2017 год в Калифорнии
Референдумы о независимости
Сепаратизм в США